Серия W 2020 года — несостоявшийся второй сезон женской автогоночной Серии W, проводится с применением техники Формулы-3.

Первая гонка сезона должна была пройти 30 мая 2020 года на трассе Игора Драйв в Приозерском районе, Ленинградской области, Россия, а финальная 31 октября на Автодроме имени братьев Родригес, Мехико, Мексика. В общей сложности во втором сезоне должно было пройти 8 Гран-при, как на трассах Европы: в (России, Швеции, Италии, Германии, Великобритании и Нидерландах) так и на трассах Северной Америке: в (США и Мексике). По запланированному календарю Гран-при должны были быть гонками поддержки DTM и Формулы-1. Шесть этапов гонок поддержки DTM и два Формулы-1

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт 

Из-за вспыхнувшей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 множество крупных спортивных соревнований по всему миру были отменены или перенесены на неопределённое время. 4 июня было принято решение отменить сезон серии W 2020 года. По примеру других гоночных серий были проведены 10 гоночных заездов по киберспорту на iRacing.

Пилоты серии 

Двенадцать лучших пилотесс закончивших сезон  года с 1 по 12 место, автоматически получили право участвовать в сезоне 2020 года. Оставшиеся восемь мест в составе пилотесс оспаривали сорок новых участниц подавших заявки на участие в сезоне. Из сорока претенденток только четырнадцать из них приняли участие в первом тесте, который состоялся в период с 16 по 18 сентября 2019 года на трассе Circuito De Almeria в Испании.

Оценку осуществляют команда судей, включая Дэвида Култхарда, Александра Вурца и Лин Сент-Джеймс, которые выбрают итоговый список пилотесс, получивших право выступит в сезоне серии W на болиде Tatuus T-318. Претендентки проходят серию тестов, в которых проверяются их навыки в гонках, физическая подготовку, проходят медиа-тренинги (работа с камерой, журналистами, публикой), так же смотрятся результаты в предыдущих гоночных заездах. Далее проходят финальные серии заездов на выбывание на трассе Circuito De Almeria.

Пилоты не прошедшие квалификацию

Пилотессы сезона 2019 не участвовавшие в тестах 

Следующие восемь пилотесс были участницами сезона серии W  года, занявшие в итоговом зачёте места с 13 по 20 и не прошедшие автоматически квалификацию на 2020 год:

  
  
  
  
  Вивьен Кестхейи

Выбыли после аттестации и тестов 

Следующие восемь пилотесс претендовали на участие в серии W сезона 2020 года, не участвуя в соревнованиях в  году. По итогам аттестационных тестов не попали в итоговый список, не пройдя аттестацию, либо отказавшись от участия:

  Кортни Кроун
  
  Ханна Гришэм
  Челси Херберт
  Анна Иноцуме
  Габриэла Йилкова
  
  Эбби Манро

Пилоты прошедшие квалификацию 

Все болиды эксплуатировались единственно командой Hitech GP, используемое шасси Tatuus T-318, а шины от поставщика Hankook.

Календарь на сезон 

Гонки Серии W проводятся в качестве гонок поддержек этапов Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) и Формулы-1 В календаре сезона 2020 года в Серии W значились восемь этапов. которые в итоге были отменены.

Результаты гонок

Отмена календаря из-за пандемии коронавируса 

Из-за глобальной пандемии COVID-19 Серия W не будет проводить гонки на треке до 2021 года. Тем не менее, уже есть планы на более крупный и лучший сезон серии W в  году, включая по крайней мере две гонки в календаре Формулы-1, в Остине, штат Техас, США, и в Мехико, Мексика.

Зачёт чемпионата 

Очки присуждаются десяти лучшим классифицированным пилотам в следующим порядке:

См. также 

 Формула-1 в сезоне 2020
 Сезон 2020 Deutsche Tourenwagen Masters

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата Серия W
 Официальный сайт гоночной команды Hitech GP
 Официальный сайт поставщика шасси
 Официальный сайт титульного спонсора
 Официальный сайт Международной автомобильной федерации FIA

Гонки поддержки DTM
Гонки поддержки Формулы-1
Серия W
Формула 3 в сезоне 2020
Серия W в сезоне 2020
Сезоны Серии W
2020 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19